Polyamorie
Poly(N-isopropylacrylamide)
Poly(trimethyleentereftalaat)
Poly(tetramethyleenether)glycol
Polyadenylatie
Poly-A-polymerase